Een verkeersweg:
 N729 (België)
 N729 (Frankrijk)
 N729 (Nederland), zie Provinciale weg 729

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing